Japanese Voyeurs — Альтернативный рок / Гранж группа из Лондона, основанная в 2007 году. Первоначальный состав: Ромили Элис, Джони Сеймур, Том Ламб, Рики Валдрон и Стив Вилсон. Первым релизом группы был 2009 году Sicking & Creaming EP. В 2010 году они выпустили синглы Love sound и Blush. В марте 2011 они путешествовали в Ванкувер, Канаду, чтобы записать свой дебютный альбом, YOLK с Гартом Ричардсоном. Выпустили же они свой альбом 11 июля 2011 года. В июле 2011 они играли на разогреве на некоторых концертах у Слэша

Восьмого марта 2012 года, группа распалась, заявив на своей странице Фейсбук, что «мы просто не можем больше поддерживать жизнь группы». Барабанщик Стив Вилсон перешёл в группу Hawk Eyes, а басист Джонни Сеймур присоединился к Dinosaur Pile-Up. Они также заявили, что дадут последний концерт.

Композиция «You so Cool» присутствует в компьютерной игре All Points Bulletin. Её можно услышать на игровом радио.

Состав группы 
 Johnny Seymour — бас
 Rikki Waldron — клавишные
 Romily Alice — вокал, гитара
 Steve Wilson — барабаны
 Tom Lamb — гитара

Дискография

EPs 
 Sicking & Creaming (2009)

Альбомы 
 Yolk (2011)
 B-Sides and Rarities (2012)

Синглы 
 Smother Me (2010)
 Milk Teeth (2010)
 That Love Sound / Blush (2010)
 Get Hole (2011)
 Cry Baby (2011)

Группы постгранжа из Великобритании
Группы альтернативного рока Великобритании
Музыкальные коллективы из Лондона